Хосе Франсиско Севальос Вильявисенсио (; 17 апреля 1971, Анкон) — эквадорский футболист, получивший известность по выступлениям за такие клубы, как «Барселона» (Гуаякиль) и ЛДУ Кито, а также сборную Эквадора.

В составе своей сборной был участником чемпионата мира 2002 года, четырёх розыгрышей Кубка Америки (с 1995 по 2001 год). С именем Севальоса связана одни из самых славных моментов в истории выступлений эквадорских клубов на международной арене. В розыгрыше Кубка Либертадорес 2008 он отбил в финальном матче против бразильского «Флуминенсе» 3 пенальти в послематчевой серии, став одним из героев финала. ЛДУ впервые в истории эквадорского футбола завоевал международный трофей. В том же году он был признан лучшим вратарём Южной Америки.

С 24 мая 2011 года по 8 октября 2014 года был министром спорта Эквадора. В периоде с 27 сентября 2015 года по 3 декабря 2019 года был президентом гуаякильской «Барселоны». С 24 мая 2017 года по 31 августа 2018 года занимал пост губернатора провинции Гуаяс.

Биография 
Большая часть карьеры Севальоса связана с «Барселоной» из Гуаякиля. Он уже был вратарём этого клуба в 1990 году, когда «Барселона» впервые в своей истории дошла до финала Кубка Либертадорес. Однако, в том сезоне, будучи молодым игроком, он провёл лишь 2 матча в чемпионате Эквадора — твёрдым игроком основы в воротах был капитан Карлос Луис Моралес.

Однако в 1998 году, когда «Барселона» во второй раз в своей истории вышла в финал главного клубного турнира Южной Америки, Севальос уже был основным вратарём. Он стал героем полуфинального противостояния с парагвайским «Серро Портеньо», когда отбил три удара соперника в послематчевой серии пенальти. В финале «Барселона» уступила бразильскому «Васко да Гама».

В 2002 году он был основным вратарём сборной Эквадора, которая впервые в своей истории выступила в финальной части чемпионата мира в Японии и Корее.

В 2004 году, казалось, что карьера Севальоса близка к закату — он стал реже попадать в состав клуба и ушёл в следующем году в ряды действующего победителя Кубка Либертадорес — «Онсе Кальдаса». После года, проведённого в колумбийской команде, он вернулся в «Барселону», где провёл ещё 2 сезона. В 2007 году Севальос выступал за скромный клуб «Депортиво Асогес».

В 2008 году он перешёл в ряды лучшего клуба Эквадора последних лет — ЛДУ Кито, с которым провёл феноменальную кампанию в Кубке Либертадорес. В третий раз в истории клуб из Эквадора вышел в финал этого турнира и в третий раз к этому достижению был причастен вратарь Севальос (пусть в 1990 году он и был только резервным вратарём в «Барселоне»). Во втором матче финала на Маракане в серии пенальти он отбил 3 удара соперника — Дарио Конки, героя матча — автора хет-трика в ворота эквадорского клуба в основное время Тьяго Невиса, и Вашингтона. Спустя четыре года, в 2008 году Севальос был вновь вызван в ряды сборной Эквадора. Севальос был признан лучшим вратарём континента.

В 2009 году Севальос всё чаще стал уступать место молодому талантливому вратарю Александеру Домингесу. Весь розыгрыш Южноамериканского кубка 2009, выигранного ЛДУ, Севальос просидел в запасе. В 2010 году Хосе Франсиско провёл последний матч за сборную Эквадора. Он является с 89-ю матчами рекордсменом сборной среди вратарей по числу проведённых матчей.

В январе 2011 года за ЛДУ Кито дебютировал 16-летний старший сын экс-вратаря — Хосе Франсиско Севальос-младший, причём уже во втором своём матче, 6 февраля, он сумел забить гол в ворота соперника. 24 января 2013 года Хосе Франсиско младший заключил контракт с «Ювентусом». Младший сын Хосе Франсиско (1998 года рождения), Хосе Габриэль, в 2016 году подписал профессиональный контракт с ЛДУ Кито, является резервным вратарём команды. Старший брат Хосе Франсиско, Алекс Боливар Севальос (1967 года рождения), в 1988—1996 годах провёл 23 матча за сборную Эквадора, участвовал в Кубке Америки 1997 года как второй дублёр своего младшего брата. Севальос открыл благотворительный фонд помощи детям.

16 мая 2011 года объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Спустя неделю Хосе Франсиско Севальос был назначен министром спорта Эквадора. Ушёл в отставку в феврале 2015 года. В августе того же года стал президентом гуаякильской «Барселоны».

24 мая 2017 года президент Эквадора Ленин Морено назначил Севальоса на пост губернатора провинции Гуаяс.

Титулы 
 Чемпион Эквадора (3): 1991, 1995, 1997, 2010
 Обладатель Кубка Либертадорес (1): 2008
 Финалист Кубка Либертадорес (2): 1990, 1998
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2009
 Обладатель Рекопы (2): 2009, 2010

Примечания

Ссылки 
 Биография

Игроки ФК ЛДУ Кито
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Онсе Кальдас»
Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Министры спорта Эквадора
Политики Эквадора
Футбольные функционеры Эквадора